Gunung Obar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Obar (berg i Indonesien), 
 Gunung Obor, berg, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar